Proletarier bezeichnet

 Proletariat, die Menge arbeitender Menschen einer Gesellschaft mit dauerhaft geringem Einkommen

Proletarier steht für
 Proletariersport, in den 1920er Jahren in Berlin herausgegebene Zeitschrift der Arbeiterbewegung